Euphorbia discolor es un nombre binomial que puede hacer referencia a:
 Euphorbia discolor Ledeb., sinónimo de Euphorbia esula subsp. esula.
 Euphorbia discolor Shuttlew. ex Boiss., pro syn., sinónimo de Euphorbia purpurea.
 Euphorbia discolor Bertol., nom. illeg., sinónimo de Euphorbia corollata.
 Euphorbia discolor (Klotzsch & Garcke) Boiss., nom. illeg., sinónimo de Euphorbia graminea var. graminea.
 Euphorbia discolor Klotzsch ex Boiss., pro syn., sinónimo de Euphorbia elodes.